Rosita es el diminutivo del color rosa, pero además puede tener otras acepciones como:

 Rosita es una municipalidad de la Región Autónoma del Atlántico Norte, en la República de Nicaragua.
 Rosita es una cerveza tradicional de Tarragona.
 Rosita, película de 1923 dirigida por Ernst Lubitsch y Raoul Walsh.
 Rosita, película de 2019 dirigida por Verónica Chen.
 Jimena Araya actriz y modelo venezolana más conocida como Rosita.
 Rosita Alvírez es un corrido popular mexicano, muy tradicional sobre todo en el norte de ese país. Es también el nombre del personaje central de dicho corrido.
 Rosita Amores una artista de variedades natural de Nules.
 Rosita Arenas actriz mexicana nacida en Venezuela, de la época de oro del cine mexicano.
 Rosita Quintana actriz argentina, naturalizada mexicana, de la época de oro del cine mexicano.
 Rosita Quiroga una cantante arrabalera del tango. 
 Doña Rosita la soltera una obra dramatúrgica de Federico García Lorca.